Universitetet – stacja sztokholmskiego metra na czerwonej linii T14
 Universitetet – przystanek kolejowy w Sztokholmie na Roslagsbanan
 W języku duńskim, norweskim i szwedzkim słowo universitetet stanowi określoną formę mianownika liczby pojedynczej od universitet.